

Onomastica 
 Ferraro – cognome italiano

Persone 
 Anna Ferraro – schermitrice italiana
 Antonio Ferraro – pallavolista italiano 
Antonio Ferraro – pittore italiano 
 Carmelo Ferraro – arcivescovo cattolico italiano
 Emanuele Ferraro – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Emanuele Ferraro – militare italiano coinvolto negli attentati di Nāṣiriya
 Enrique Ferraro – calciatore uruguaiano
 Federica Ferraro – marciatrice italiana
 Geraldine Ferraro – politica e avvocato statunitense
 Giada Ferraro – calciatrice italiana
 Gianni Ferraro – schermidore e dirigente sportivo italiano
 Giovanni Ferraro – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Giuseppe Ferraro – filologo italiano
 James Ferraro – musicista statunitense
 Juan Ferraro – calciatore argentino
 Livio Ferraro – calciatore italiano
 Luigi Ferraro – rugbista a 15, allenatore di rugby a 15 e dirigente sportivo italiano
 Luigi Ferraro – attore e doppiatore italiano
 Luigi Ferraro – ufficiale della Marina Militare, medaglia d'oro al valor militare
 Massimiliano Ferraro – velocista italiano
 Paolo Ferraro – criminale italiano
 Pier Miranda Ferraro – tenore italiano
 Pietro Ferraro – calciatore italiano
 Pietro Ferraro – partigiano e imprenditore italiano, medaglia d'oro al valor militare
 Raffaele Ferraro – Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, Medaglia d'oro al valor civile
 Salvatore Ferraro – giurista, attivista e saggista italiano
 Salvatore Ferraro – calciatore italiano
 Umberto Ferraro – militare dell'Arma dei Carabinieri, Medaglia d'oro al valor civile

Altro 
 Ferraro – famiglia nobile italiana
 Ferraro – 'ndrina di Oppido Mamertina

Pagine correlate 
 Ferrara (disambigua)